

Geografia 
 Girona – città spagnola della Catalogna
 Provincia di Girona – provincia della comunità autonoma della Catalogna

Altro 
 Aeroporto di Girona – aeroporto spagnolo 
 Girona – stazione della metropolitana di Barcellona
 Club Bàsquet Sant Josep Girona – società spagnola di pallacanestro con sede a Girona